Привалово — посёлок в Черняховском районе Калининградской области. До 2015 года входил в состав Свободненского сельского поселения.

География 
Посёлок расположен в срединной части Калининградской области, на стрелке рек Голубой (правый берег) и Преголи (левый берег). Располагается между двумя одноимёнными населёнными пунктами —  Междуречьем к востоку (где находится ближайшая ж/д-станция) и собственно посёлком Междуречьем к западу.

История 
После Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции Мангарбен отошёл СССР.

До 1946 года населённый пункт носил название Мангарбен, затем получил русское название Привалово.

Население

Примечания 

Населённые пункты Черняховского района (Калининградская область)